Reitlehen ist der Name folgender Orte:

 Reitlehen (Gemeinde Flachau), Ortslage der Gemeinde Flachau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Reitlehen (Gemeinde Hollersbach), Ortschaft der Gemeinde Hollersbach im Pinzgau, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Reitlehen (Gemeinde Krispl), Ortsteil der Gemeinde Krispl, Bezirk Hallein, Land Salzburg